Но́ва-Во́ля () — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства Польши. Входит в состав гмины Михалово. По данным переписи 2011 года, в деревне проживало 328 человек.

География 
Деревня расположена на северо-востоке Польши, к югу от реки Супрасль, на расстоянии приблизительно 35 километров (по прямой) к юго-востоку от города Белостока, административного центра повята. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря. Вблизи деревни проходит автодорога 686.

История 
Согласно «Указателю населенным местностям Гродненской губернии, с относящимися к ним необходимыми сведениями», в 1905 году в селе Нововоля проживало 1389 человек. В административном отношении село входило в состав Городокской волости Белостокского уезда (1-го стана).
Согласно переписи 1921 года, в деревне проживало 224 человека (в основном — белорусы) в 43 домах. Большинство жителей были православными (216 человек), остальные — католики.
В период с 1975 по 1998 годы Нова-Воля являлась частью Белостокского воеводства.

Достопримечательности 

 Православный храм во имя Рождества Иоанна Предтечи, 1906—1908 гг.
 Православная часовня во имя Успения Пресвятой Богородицы, XVIII век

Примечания 

Населённые пункты Белостокского повета